

Ambar 
Ambar (empresa) — empresa portuguesa

Âmbar 
Âmbar — resina fóssil
Âmbar (cor) — cor laranja-amarelada
Ámbar (distrito) — distrito do Peru
Âmbar cinza — substância sólida, gordurosa e inflamável
Rota do Âmbar — antiga rota de comércio

Ver também 
Amber

Desambiguações de cores
Desambiguações de topônimos
Âmbar